Padmanabhan ist der Familienname folgender Personen:

 Martina Padmanabhan (* 1969), deutsche Agraringenieurin und Hochschullehrerin
 Thanu Padmanabhan (1957–2021), indischer Physiker